kaseton
 Skrzyniec – wieś w Polsce położona w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce